Matei Brâncoveanu este un nume care se poate referi la:

 Matei Basarab, domn al Țării Românești
 Papa Brâncoveanu, fiul lui Preda Brâncoveanu și tatăl lui Constantin Brâncoveanu
 Matei Brâncoveanu, fiu al lui Constantin Brâncoveanu